Округ Бедфорд () — распространённое название административно-территориальной единицы в англоязычных странах.
 Великобритания
 Округ Бедфорд — Бедфордшир.

 США

В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Бедфорд:

 округ Бедфорд — штат Виргиния.
 округ Бедфорд — штат Пенсильвания.
 округ Бедфорд — штат Теннесси.